55P kan syfta på:

 55P/Tempel-Tuttle - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-23M - en rysk Progress farkost.